Захарівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Захарівська сільська рада — Кіровоградська область, Світловодський район